Вторинноро́ті (Deuterostomia) — підрозділ двобічно-симетричних тварин.

Вони протиставляються первинноротим (Protostomia), від яких відрізняються ембріональним розвитком: у них первинний отвір (бластопор) стає заднім проходом, тоді як у первинноротих — ротом.

Загальновизнана належність до вторинноротих таких типів:
 Хордові (Chordata),
 Напівхордові (Hemichordata),
 Голкошкірі (Echinodermata).

Крім того, деякі дослідження вказують на належність до вторинноротих типів Щетинкощелепні (Chaetognatha) та Xenacoelomorpha. Щетинкощелепні мають деякі типові для вторинноротих ембріологічні ознаки, в тому числі вторинний рот та ентероцелію (формування целома з випинів первинної кишки), але низка молекулярних досліджень показала їх належність до первинноротих. Систематичне положення Xenacoelomorpha станом на 2019 рік залишається спірним.

Кладограма вторинноротих, що підсумовує результати низки молекулярних досліджень (Tassia et al., 2016):

Примітки 

Білатеральні